Nositelé příjmení Městecký jsou tyto významné osoby:

 Jan Adelf Městecký (1520 - 1523) - český utrakvistický kněz a náboženský spisovatel
 Jan Městecký (1845 - 1912) - český pedagog a politik
 Jan Městecký z Dobrušky a Opočna (1380 - 1432) - český šlechtic
 Zdeněk Městecký (1881 - 1935) - český atlet, olympionik v běhu

Pseudonym Městecký používali tyto významné osoby:
 Rudolf Pokorný (1853 - 1887) - český básník a úředník (používal pseudonym Heřman Městecký)
 Václav Vilém Trnobranský (1819 - 1883) - český obrozenecký básník a spisovatel (používal pseudonym Jan Městecký)

Česká příjmení